Пётр Боткин:
 Боткин, Пётр Дмитриевич (1865—1931) — общественный деятель, гласный Московской городской думы. Сын Д. П. Боткина.
 Боткин, Пётр Сергеевич (ок. 1865 — 1937) — русский дипломат. Сын С. П. Боткина.